Ann Haydon-Jones ha battuto in finale Billie Jean King 3–6 6–3 6–2.

Teste di serie
 Margaret Court (semifinali)
 Billie Jean King (finale)
 Virginia Wade (terzo turno)
 Ann Haydon-Jones (campionessa)
 Nancy Richey (quarti di finale)
 Kerry Melville (secondo turno)
 Julie Heldman (quarti di finale)
 Judy Tegart (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1969